Изтурган Уразбаев (; 1917 год, Форт-Александровский — дата и место смерти не известны) — капитан рыболовного сейнера «Муссон» рыболовецкого колхоза имени III Интернационала, гор. Форт-Шевченко Гурьевской области, Казахская ССР. Герой Социалистического Труда (1963).

С 1933 по 1935 года — рыбак в рыболовецком колхозе «III Интернационал». В 1936 году окончил курсы механиков моторных лодок в Гурьеве. С 1941 по 1959 года — механик моторной станции, капитан сейнера «Бекташ». В годы Великой Отечественной войны участвовал в движении рыбаков Мангышлака по улову 350 центнеров рыбы для нужд фронта.

С 1959 года — капитан сейнера «Муссон» колхоза «III Интернационал».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 апреля 1963 года удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Примечания

Литература 
 Маңғыстау энциклопедиясы, Алматы, 1997

Рыбаки